Diosaccus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1872. Enligt Catalogue of Life ingår Diosaccus i familjen Diosaccidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Miraciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Diosaccus